Szergej Аndrejevics Аfanaszjev (oroszl: Сергей Андреевич Афанасьев; Moszkva, 1988. március 25. –) orosz autóversenyző.

Pályafutása 

1998 és 2003 között gokartversenyeken vett részt. 2003-ban és 2004-ben a Formula Russia sorozatban versenyzett, és a 2004-es szezonban a sorozat bajnoka volt. 2004 és 2006 között több Formula Renault bajnokságban is szerepelt.

2007-ben teljes szezont futott a Formula–3 Euroseries sorozatban, ám az összetett értékelést pont nélkül zárta.

2008-ban egy győzelmet szerzett a nemzetközi Formula Master szériában. Ebben a sorozatban maradt a következő évre is. A 2009-es szezonban a második helyen zárta a pontversenyt a svájci Fabio Leimer mögött.

2010-ben a Formula–2-es bajnokság futamain vett részt.

Eredményei 

Teljes Formula–3 Euroseries eredménysorozata

Teljes Formula Renault 3.5 Series eredménysorozata

Teljes International Formula Master eredménysorozata

Teljes Formula–2-es eredménysorozata

 Teljes Auto GP eredménysorozata

Teljes GT1-világbajnokság eredménysorozata

Teljes FIA GT Series eredménysorozata

Teljes TCR nemzetközi sorozat eredménylistája

Források 

 http://speedsport-magazine.com/race-driver-database/biography/Sergei-Afanasiev-,3360.html
 http://www.driverdb.com/drivers/3650/career/

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlapja
 Profilja a driver database.com honlapon

Orosz autóversenyzők
1988-ban született személyek
Élő személyek